Quaranta – numero
Quaranta – anno
Quaranta – anno del XX secolo

Persone
Quaranta – antica nobile famiglia di Salerno
Alfonso Quaranta – magistrato italiano
Annamaria Quaranta – pallavolista italiano
Bernardo Quaranta – archeologo italiano
Clinio Quaranta – insegnante e storico italiano
Cristina Quaranta – showgirl italiana
Domenico Quaranta – partigiano italiano
Enrico Quaranta – politico italiano (1928-1984)
Federico Quaranta – conduttore radiofonico e televisivo italiano
Filippo Quaranta – politico italiano (1790-1873)
Francesco Quaranta – oboista italiano
Gianni Quaranta – regista, scenografo, costumista e designer italiano
Isabella Quaranta – attrice italiana del cinema muto (1892-1975)
Ivan Quaranta – ciclista italiano
Letizia Quaranta – attrice italiana (1892-1977)
Lidia Quaranta – attrice italiana del cinema muto (1891-1928)
Raffaele Quaranta – ex-calciatore italiano
Santino Quaranta – ex calciatore statunitense di origine italiana
Stefano Quaranta – politico italiano nato nel 1971
Stefano Quaranta – arcivescovo italiano